Lád, férfikeresztnév
 Magyarország
 Lad, község Somogy megyében, a Barcsi járásban, Magyarlad és Németlad egyesülése
 Sajólád, község Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, a Miskolci járásban
 Szendrőlád, község Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, az Edelényi járásban